19. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 13 września na trasie liczącej 165,2 km. Start etapu miał miejsce w Ávili, a meta w Toledo.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Vuelta a España 2019